Rubini ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Rubini (1923–2011), italienischer Basketballtrainer
 Giambattista Rubini (1642–1707), venezianischer Kardinal und Bischof von Vicenza
 Giovanni Battista Rubini (1795–1854), italienischer Tenor
 Giulia Rubini (* 1935), italienische Schauspielerin
 Niccolò de Rubini († 1505), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Olinto Rubini (1934–2012), brasilianischer Fußballspieler
 Sergio Rubini (* 1959), italienischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Stefania Rubini (* 1992), italienische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Rubino (Begriffsklärung)